Beagle, egy kutyafajta
Beagle-csatorna, Dél-Amerika déli részén, a Magellán-szoros közelében
Beagle, hajó, amelyen Charles Darwin utazott, miközben a később megfogalmazott evolúcióelmélete számára fontos megfigyeléseket tette
Beagle 2, brit gyártmányú leszállóegység, amely nevét a Beagle nevű hajóról kapta
Beagle, a szovjet Iljusin Il–28 bombázó NATO kódneve
Beagle Aircraft Company, brit repülőgépgyártó vállalat
Beagle (kereső), egy kereső, a GNOME felhasználói felület része
Peter S. Beagle, amerikai fantasy regényíró
Beagle, település az USA Kansas államában
Beagle, település az USA Kentucky államában
Beagle, település az USA Oregon államában